Línea 203 puede referirse a:

 Línea 203 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 203 de la EMT de Madrid.